

Onomastica 
 Roxy  – variante del nome proprio Rossana
 Roxy  – soprannome di Samuel Roxy Rothafel (1882-1936), celebre impresario teatrale di New York

Palazzi 
 Roxy Theatre  – teatro di New York inaugurato nel 1927
 Roxy Theatre (Roxy Club o semplicemente The Roxy) – famoso nightclub situato nella Sunset Strip a West Hollywood, California

Personaggi immaginari 
 Roxy  – personaggio della serie televisiva Hannah Montana
 Roxy  – fata nel cartone animato e fumetto italiano Winx Club
 Roxy Richter – personaggio della serie a fumetti Scott Pilgrim

Altro 
 Roxy – marchio di abbigliamento dell'azienda Quiksilver

Pagine correlate 
 The Roxy